Sofia steht für:
 Sofia, Variante von Sophia (Vorname) – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Sofia-Regel, Turnierregel im Schach
 Sofia, Teilgebiet eines geplanten Offshore-Windparks, siehe Offshore-Windpark Dogger Bank #Sofia
 Sofia (Lied), Lied von Álvaro Soler (2016)

Schiffe:
 Sofia (Schiff, 1882), bulgarisches Fracht- und Passagierschiff (1904–1930)
 Sofia (Schiff, 1939), deutsches Frachtschiff im Zweiten Weltkrieg
 Sofia T., griechisches Frachtschiff, siehe Najade (Schiff, 1936)

Geografische Objekte:
 Sofia, Hauptstadt von Bulgarien
 Oblast Sofia, Verwaltungsbezirk in Bulgarien
 Sofia (Fluss), Fluss in Madagaskar
 Sofia (Madagaskar), Region in Madagaskar

Personen:
 Michael J. Sofia (* 1958), US-amerikanischer Chemiker und Medikamentenentwickler
 Vinicio Sofia (1907–1982), italienischer Schauspieler

SOFIA steht als Abkürzung für:
 Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie, fliegendes Teleskop

Siehe auch:
 Sophia (Begriffsklärung)
 Sofija (Begriffsklärung)
 Zofia (Begriffsklärung)
 Santa Sofia (Begriffsklärung)

Abkürzung